Ninho dos pica-paus é como era chamada a cidade de Cruz Alta pelos revolucionários federalistas, por ter sido esta cidade o berço dos republicanos (pica-paus) mais importantes do Rio Grande do Sul, como Júlio de Castilhos, Pinheiro Machado e Firmino de Paula. Entretanto, não eram revolucionários. Apoiavam o statos quo  e as fraudes nas eleições para eleger Júlio de Castilhos, que obrigava as populações a seu comando a votar em seu partido. Os chamados pica-paus na realidade eram um ninho de anti-democratas que desejavam manter-se no poder por meio de fraude eleitoral.

 Cavalari, Rossano Viero.  Dicionário de Cruz Alta: histórico e ilustrado. Martins Livreiro Editora. Porto Alegre, 2011.
 Cavalari, Rossano Viero. Os olhos do general: porquê Firmino de Paula foi um dos homens mais temidos de seu tempo?. Martins Livreiro Editora. Porto Alegre, 2007.
 Cavalari, Rossano Viero. A Gênese de Cruz Alta. Unicruz. Cruz Alta, 2004.
 Cavalari, Rossano Viero. O Ninho dos Pica-paus - Cruz Alta na Revolução Federalista de 1893. Martins Livreiro Editora. Porto Alegre, 2001. ISBN 8575370014

Revolução Federalista
História de Cruz Alta (Rio Grande do Sul)
Cultura de Cruz Alta (Rio Grande do Sul)